The Unquestionable Truth (Pt. 1) — перший міні-альбом альбом ню-метал гурту Limp Bizkit, випущений 2 травня 2005 року.

Список композицій

Джерела 

Альбоми Limp Bizkit
Музичні альбоми 2005
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми